Лукреция (Lucretia, Lucrezia) е име на:

 (281) Лукреция, астероид
 Римската фамилия Лукреции (gens Lucretia)
 Лукреция (ок. 500 пр.н.е.), дъщеря на Спурий Лукреций Триципитин и съпруга на Луций Тарквиний Колатин
 Лукреция Борджия (1480-1519), дъщеря на Папа Александър VI
 Лукреция де Медичи (1544–1562), съпруга на Алфонсо II д'Есте, херцог на Модена и Ферара
 Лукреция де Медичи (1470-1550), баба на Папа Лъв XI